trinitroanizol – kruszący materiał wybuchowy produkowany w Niemczech w latach 1914–1918 pod nazwą Nitrolit
 nitrolit – szwedzki przemysłowy materiał wybuchowy na bazie azotanu amonu, aluminium, trotylu i nitrogliceryny
 nitrolit – nitrocelulozowa farba podkładowa produkowana przez Tikkurila Polska S.A. ( Polifarb Dębica)

Przypisy 

Materiały wybuchowe